Dorfkirche Nauendorf steht für:

 Dorfkirche Nauendorf (Großenstein), Landkreis Greiz, Thüringen

Siehe auch:
 St. Burkhard (Nauendorf), Landkreis Weimarer Land, Thüringen
 St. Wenzel (Nauendorf), Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Dorfkirche Naundorf